

Biografia
Era il figlio primogenito di Hugh Grosvenor, I duca di Westminster, e della sua prima moglie, Lady Constance Gertrude Leveson-Gower. Studiò a Eton College.

Raggiunse il grado di tenente di cavalleria della Cheshire Yeomanry.

Matrimonio
Sposò, il 3 novembre 1874, Lady Mary Sibell Lumley, figlia di Richard George Lumley, IX conte di Scarbrough, e di Lady Frederica Drummond. Ebbero tre figli:

 Lady Constance Sibell Grosvenor (22 agosto 1875-8 luglio 1957), sposò Anthony Ashley-Cooper, IX conte di Shaftesbury, ebbero quattro figli;
 Lady Mary Elizabeth Lettice Grosvenor (25 dicembre 1876-28 luglio 1936), sposò William Lygon, VII conte di Beauchamp, ebbero sette figli;
 Hugh Grosvenor, II duca di Westminster (19 marzo 1879-19 luglio 1953).

Morte
Morì il 22 gennaio 1884, all'età di 30 anni.

Duchi di Westminster